Чадвик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чадвик, Джун (род. 1951) — английская актриса.
 Чадвик, Хелен (1897—1940) — американская актриса немого кино и звукового кино.
 См. также 
 Чедвик